Гугенхајм музеј у Њујорку- САД
Музеј Гугенхајм у Билбау- Шпанија